El término Loveland puede referirse a:

Loveland (Colorado)
Loveland (Ohio)
Loveland Park (Ohio)
Loveland (Oklahoma)
Loveland (Iowa)
Loveland (Washington)